

Geografia

Austria 
 Langwied – dzielnica Salzburga

Niemcy 
 Langwied – dzielnica Ebersberga
 Langwied – dzielnica Monachium
 Langwied – dzielnica Tittmoning

Zobacz też 
 Aubing-Lochhausen-Langwied
 Langweid